Savoia-Marchetti S.66 – idrovolante da trasporto trimotore della Savoia-Marchetti